A 2018. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya jégtánc versenyszámának rövid programját február 19-én, a szabad programot 20-án rendezték. Az aranyérmet a kanadai Tessa Virtue–Scott Moir-páros nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar páros.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Rövid program

Szabad program

Összesítés

Források 

J